В парному розряді жіночого тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2004, facente parte della categoria Цикл Жіночих турнірів ITF, ha avuto come vincitrici Бетані Маттек-Сендс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Анна-Лена Гренефельд 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Ріта Гранде /  Саманта Рівз (1-ше коло)
 Дженніфер Гопкінс /  Мілагрос Секера (чвертьфінал)

 Бетані Маттек-Сендс /  Абігейл Спірс (чемпіонки)
 Адріана Серра-Дзанетті /  Антонелла Серра-Дзанетті (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Odlum Brown Vancouver Open